Catanzaro peut faire référence à :

Patronymes  
 Chandler Catanzaro (né en 1991), joueur américain de football américain.

Toponymes  
 Catanzaro, ville italienne, chef-lieu de la province de Catanzaro et de la région Calabre.
 Catanzaro Lido, une frazione de Catanzaro.
 Caraffa di Catanzaro, commune italienne de la province de Catanzaro.
 Province de Catanzaro, une province italienne, de la région de Calabre.
 L’isthme de Catanzaro, isthme situé en Calabre baigné par la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne.

Divers 
Des bâtiments ou institutions en rapport avec la ville de Catanzaro :
 Unione Sportiva Catanzaro, club italien de football basé à Catanzaro.
 Catanzaro Beach Soccer, club italien de football de plage basé à Catanzaro.
 Université Magna Græcia de Catanzaro, université italienne, basée à Catanzaro.
 Cour d'appel de Catanzaro
 Cathédrale de Catanzaro